Husseini () est un nom de famille arabe. Le nom peut également s'écrire Hussaini, Houssaini, Hecini, Hosseini 
 Houssaïni' ou encore Husayni.

 Étymologie 
Le nom fait référence au gentilé . Les porteurs du gentilé Al-Husseini se réclament de la descendance du prophète Mahomet à travers la descendance de son petit-fils Hussein ibn Ali.

 Personnalités 
 Clan palestinien 
Le clan palestinien des al-Husseini compte plusieurs personnalités influentes :
 Salim al-Husseini (?-1908), homme politique et propriétaire terrien palestinien, maire de Jérusalem
 Hussein al-Husseini (?-1918), fils du précédent, homme politique et propriétaire terrien palestinien, maire de Jérusalem
 Moussa Qazem al-Husseini (1850-1934), frère du précédent, leader nationaliste et homme politique palestinien, maire de Jérusalem
 Abd al-Kader al-Husseini (1907-1948), fils du précédent, nationaliste et combattant palestinien
 Jamal al-Husseini (1893 - 1982), homme politique palestinien
 Fayçal Husseini (1940-2001), fils du précédent, homme politique palestinien
Sirine Husseini Shahid (1920-2008), sœur du précédent, membre influente de la famille Husseini
 Mohammed Amin al-Husseini (1895-1974), ou Hadj Amin al-Husseini, Grand Mufti de Jérusalem, leader religieux et nationaliste palestinien

 Autres personnalités 
 Hussein Husseini (1937-2023), homme politique libanais
 Sayyid Ali Husaini al-Sistani (1930), homme politique et religieux irakien
 Ensieh Shah-Hosseini (1954), réalisatrice iranienne
 Khaled Hosseini (1965), écrivain américain d'origine afghane
 Mohammad Ali Hosseini (?), homme politique iranien, vice-ministre des Affaires étrangères de 2005 à 2009

 Voir aussi 
 Hussainia ou hosseiniyeh'', salle de célébration pour une congrégation chiite

Monde arabo-musulman